Ирбинский — название сельских поселений:

Россия 
 Ирбинский сельсовет (Красноярский край) — территориальное образование в Кежемском районе Красноярского края.
 Ирбинский сельсовет (Новосибирская область) — территориальное образование в Тогучинском районе Новосибирской области, существовавшее до 1959 года.